Барбертон има више значења:
 Барбертон (Вашингтон)
 Барбертон (Охајо)